Zone (Brescia), gemeente in de Italiaanse provincie Brescia
Zone (Parijs), gebied in Parijs
zone (gebied), aanduiding van een bepaald bestuurlijk gebied 
zone (geografie), algemene benaming voor zones op het aardoppervlak (natuurlijke, klimaatszones, bodemklassificatie ed.)
zone (openbaar vervoer), gebied dat wordt gebruikt in de tariefberekening.
zone-systeem, fotografische methode.
zonenummer (netnummer) uit de telefonie
zoneverdediging, vorm van verdedigen bij sommige sporten.
biozone, serie gesteentelagen uit een bepaald tijdperk met een bepaalde fossielinhoud.
omschreven plaats in de hersenen, het centrum van Broca bijvoorbeeld
Buiten De Zone